Шпа́ликов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шпаликов, Геннадий Фёдорович (1937—1974) — советский киносценарист, кинорежиссёр и поэт.

 Шпаликова, Дарья Геннадьевна (род. 1963) — советская актриса.

См. также 
 Шкаликов